

Geografia 
 Francia
 Cantone di Thouars – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Bressuire
 Saint-Jean-de-Thouars – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Thouars – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Thouars-sur-Garonne – comune nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Alice di Thouars – duchessa di Bretagna dal 1203 fino alla sua morte
 Aristide Aubert du Petit-Thouars – capitano di vascello della Marina militare francese
 Guido di Thouars – duca reggente di Bretagna dal 1203 alla sua morte
 Louis Marie Aubert Du Petit-Thouars – botanico francese

Altro 
 Battaglia di Thouars – battaglia delle Guerre di Vandea del 1793
 Battaglia di Thouars – battaglia delle Guerre di Vandea del 1815